Андлав-Бирсэк или Андлав-Бирсек () — одна из ветвей рода Андлау

Известные представители:

 Андлау-Бирсек Эрнест Фридрих фон — барон, основатель рода.
 Андлау-Бирсэк, Франц Ксавер фон (1799—1876) немецкий дипломат.
 Андлау-Бирсэк, Генрих Бернгард фон (1802—1871) — писатель и государственный деятель.